Tenkyten ist der historische Name von
 Tenkieten, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen, siehe: Ljotnoje im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Tenkitten, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen, siehe: Beregowoje (Kaliningrad, Baltijsk) im Rajon Baltijsk, Oblast Kaliningrad, Russland